Chrysoupolis oder Chrysoupoli ist der Name von:
 eine griechische Stadt in Ostmakedonien, siehe Chrysoupoli
 eines antiker Orts an der Mündung des Strymon, siehe Chrysoupolis

Siehe auch:
 Chrysopolis (Begriffsklärung)